Onder andere de volgende personen hadden of hebben de achternaam Kraayenhof of een spellingsvariatie daarop:

Kraayenhof
Carel Kraayenhof, een Nederlands bandoneonspeler

Krayenhoff
Geslacht

 Krayenhoff (geslacht), een Nederlands adellijk geslacht

Personen

 Cornelis Rudolphus Theodorus Krayenhoff, een Nederlands natuurkundige, arts, generaal, waterbouwkundige, cartograaf
 Johan Krayenhoff, een Nederlands officier der Genie en zoon van Cornelis Rudolphus Theodorus

Vereniging

 vv Krayenhoff, een amateurvoetbalclub uit de Nederlandse stad Nijmegen